Джеральд Энтони Робинсон-младший (; род. , Нашвилл, штат Теннесси, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Дижон».

Карьера 
После окончания университетской карьеры в команде университета Джорджии в 2012 году, Робинсон начал свою профессиональную карьеру в бельгийском клубе «Лёвен Беарз».

В июле 2013 года, Робинсон принял участие в Летней лиге НБА в составе «Мемфис Гриззлис».

В августе 2013 года подписал однолетний контракт с израильским клубом «Хапоэль» (Верхняя Галилея).

25 августа 2014 года стал игроком латвийского «ВЭФ».

11 августа игрок подписал контракт с итальянским клубом «Виртус Рим)».

Статистика

Статистика в колледже

Достижения 
  Чемпион Латвии: 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК ВЭФ

Баскетболисты США
Игроки «Джорджия Бульдогс» (баскетбол)
Игроки БК «Лёвен Беарз»
Игроки БК «Хапоэль» Верхняя Галилея
Игроки БК ВЭФ
Игроки БК «Нантер 92»
Игроки БК «Петрохими Бандар Имам»
Игроки БК «Альба»
Игроки БК «Монако»
Игроки БК «Промитеас»
Игроки БК «Бурсаспор»
Игроки БК «Виртус» Рим
Игроки БК «Виктория Либертас Пезаро»
Игроки БК «Дижон»